Erba – vegetale con fusto non legnoso
 Erba – nome popolare per indicare la marijuana

Geografia

Cina 
 Erba – città nella provincia di Gansu
 Erba – città dell'area metropolitana di Harbin

Italia 
 Erba – città della Lombardia
 Lurago d'Erba – comune della Lombardia
 Caslino d'Erba – comune della Lombardia

Persone 
 Benedetto Erba Odescalchi – Cardinale italiano (1679-1740)
 Carlo Erba – Farmacista e imprenditore italiano (1811-1888)
 Camillo Erba – Ciclista italiano (1909-1961)
 Elisabetta Erba – geologa, paleontologa e accademica italiana
 Luciano Erba – Poeta e critico letterario Italiano
 Giuseppe Erba – Calciatore italiano
 Simone Erba – Calciatore italiano

Altri progetti